Ilmir Riszatowicz Chazietdinow, ros. Ильмир Ришатович Хазетдинов (ur. 28 października 1991 w Ufie (według innych danych w Uljanowsku)) – rosyjski skoczek narciarski pochodzenia tatarskiego. W zawodach wewnątrzrosyjskich reprezentuje Baszkortostan.

Skoki narciarskie zaczął uprawiać za sprawą swojego starszego brata, Razila Chazietdinowa, który również był skoczkiem narciarskim.

Pięciokrotnie startował na mistrzostwach świata juniorów, w latach 2007–2011, jednak bez większych sukcesów. 28 stycznia 2012, podczas konkursu z cyklu Pucharu Rosji na skoczni K-90 w Ufie, poprawił on o 1,5 metra rekord skoczni z 2004 roku Ildara Fatkullina, skacząc 103 metry.

15 marca 2012 na Letalnicy w Planicy ustanowił swój rekord życiowy w długości skoku, uzyskując 163 metry.

W zawodach indywidualnych Pucharu Świata zadebiutował 4 marca 2012 w Lahti, zajmując 40. miejsce. Pierwsze punkty zdobył po kilkunastu występach w cyklu, 7 grudnia 2014 w Lillehammer, gdzie zajął 26. pozycję

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Chazietdinowa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Chazietdinowa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Chazietdinowa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2007  Tarvisio – 36. miejsce
 2008  Zakopane – 35. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 60. miejsce
 2010  Hinterzarten – 49. miejsce
 2011  Otepää – 37. miejsce
 Drużynowo
 2007  Tarvisio – 10. miejsce
 2008  Zakopane – 11. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 15. miejsce
 2010  Hinterzarten – 8. miejsce

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Chazietdinowa na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2019

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2019

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Sylwetka zawodnika w bazie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1991
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Tatarzy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015